Rapt en sous-sol est la quarante-cinquième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron et Mittéï. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 1986.

Univers

Synopsis 
Les petits hommes décident de réduire les dépôts d'armes et de munitions d'une grande société. En même temps, des malfrats enlèvent le P.-D.G. Mais rien ne se passe comme prévu pour ceux-ci.

Personnages 
Apparition furtive de Pierre Tombal, de Marc Hardy, ancien collaborateur de Seron.

Historique 
Cette aventure tranche avec les précédentes qui étaient mâtinées de science-fiction. Il s'agit en fait la reprise d'une ébauche commencée en 1978 et que Seron avait abandonnée. L'auteur décide de la poursuivre en 1985 pour faire plaisir à Mittéï qui en avait fait le scénario.

Publication

Revues

Album

Liens externes 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 1986
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1985